Всемирный легкоатлетический финал 2006 года состоялся 9 и 10 сентября на Мерседес-Бенц-Арене в Штутгарте, Германия.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты

Всемирные легкоатлетические финалы